Het WTA-tennistoernooi van Cincinnati (officieel Western & Southern Open) van 2013 vond plaats van 12 tot en met 18 augustus 2013 in de Amerikaanse plaats Mason, ongeveer dertig kilometer benoorden Cincinnati. Het was de 85e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Cincinnati 2013. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 26 speelsters uit de top 30 deel.

Titelverdedigster Li Na was nummer vijf op de plaatsingslijst. Zij bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door het eerste reekshoofd, Serena Williams.

In de finale moest Williams op haar beurt, in de tiebreak van de derde set, haar meerdere erkennen in de als tweede geplaatste Viktoryja Azarenka uit Wit-Rusland. Azarenka wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Cincinnati op haar naam te schrijven. Het was haar zeventiende WTA-titel.

De Belgische Kirsten Flipkens was het dertiende reekshoofd. Zij wist evenwel haar openingspartij niet te winnen. Ook haar landgenote Yanina Wickmayer kwam niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Overige deelnemende speelsters uit de top 30

Toernooischema

Eindfase 
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Halve finale
| RD2=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Serena Williams
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Li Na
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=5
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=14
| RD1-team3= Jelena Janković
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3=3
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Viktoryja Azarenka
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=6

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Serena Williams
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3=66
| RD2-seed2=2
| RD2-team2= Viktoryja Azarenka
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=7
}}

 Deel 1 

 Deel 3 

 Deel 4 

 Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hlaváčková en haar partner Lisa Raymond waren nummer vier op de plaatsingslijst – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Sara Errani en Roberta Vinci, bereikte de kwartfinale. Daar werden zij uitgeschakeld door Julia Görges en  Barbora Záhlavová-Strýcová.

Het als derde geplaatste duo Hsieh Su-wei / Peng Shuai''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als zesde geplaatste koppel Anna-Lena Grönefeld en Květa Peschke in de match-tiebreak. Het was hun zevende gezamenlijke titel. Hsieh had daarnaast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Peng drie.

De Belgische Kirsten Flipkens en haar Tsjechische partner Petra Kvitová bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Cincinnati 2013
Cincinnati